Ла Соледад Чикита има више значења:

 Ла Соледад Чикита (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад Чикита (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику